Desa Tarikolot kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tarikolot (administrativ by i Indonesien, lat -6,76, long 108,31), Jawa Barat, 
 Desa Tarikolot (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 108,12), Jawa Barat, 
 Desa Tarikolot (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 108,50), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar